Зубанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Зубанов, Владимир Александрович — бывший директор Дятьковского хрустального завода, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1971 года.
 Зубанов, Геннадий Иванович (род. 1938) — российский оператор-постановщик, заслуженный работник культуры РФ, член Академии российского телевидения.

 Зубанова, Марина Леонидовна (род. 1966) — российская актриса театра и кино.